El Trofeu Comte de Godó 2000 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries International Gold de l'ATP. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 24 i el 30 d'abril de 2000 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

2000
Competicions esportives del 2000 a Catalunya